Iso Tahkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Tahkosaari (ö i Kajanaland), 
 Iso Tahkosaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Iso Tahkosaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar